

Sigle 
 Chomsky normal form – forma normale di Chomsky, un modo di scrivere la grammatica che genera un linguaggio libero dal contesto.
 Conjunctive normal form – forma normale congiuntiva, un particolare tipo di espressione della logica booleana
 Consiglio Nazionale Forense – organismo di rappresentanza istituzionale dell'avvocatura italiana

Codici 
 CNF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto TANCREDO NEVES INTERNATIONAL, Belo Horizonte, Brasile